Bayswater kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bayswater (del av en befolkad plats i Australien, Victoria), Knox, 
 Bayswater (region), Western Australia,

Storbritannien 

 Bayswater, område i London, 

Robotskapade Australienförgreningar